Johann Löwe oder Johann Loewe ist der Name folgender Personen:

* Johann Daniel Ludwig Löwe (1795–1871), deutscher Schauspieler, siehe Löwe (Schauspielerfamilie) #Johann Daniel Ludwig Löwe
 Johann Heinrich Löwe (1766–1835), deutscher Konzertmeister und Komponist, siehe Löwe (Schauspielerfamilie) #Johann Heinrich Löwe
 Johann Heinrich Loewe (1808–1892), böhmischer Philosoph und Hochschullehrer
 Johann Jacob Löwe (1629–1703), deutscher Kapellmeister und Organist 
 Johann Karl Löwe  (1731–1807), deutscher Schauspieler, siehe Löwe (Schauspielerfamilie) #Johann Karl Löwe